Сисакя́н () — армянская фамилия.

Известные представители:
 Сисакян, Алексей Норайрович (1944—2010) — российский физик, академик РАН, сын Норайра Мартиросовича Сисакяна.
 Сисакян, Иосиф Норайрович (1938—1995) — советский и российский ученый, специалист в области компьютерной оптики, лазерной физики.
 Сисакян, Норайр Мартиросович (1907—1966) — советский биохимик, академик АН СССР.
 Сисакян — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.